Таманский 150-й пехотный полк

 150-й танковый полк из состава 150-й танковой бригады, перформирован из 99-го и 100-го танковых полков 50-й танковой дивизии. Состав полка: 1-й танковый батальон, 2-й танковый батальон, 3-й танковый батальон. В действующей армии: с 17.09.1941 года по 06.01.1942 год. Переформирован в танковые батальоны 150-й танковой бригады.

Примечания